Le méthoxyphénol, ou hydroxyanisole, peut désigner :
 le gaïacol, également appelé 2-méthoxyphénol, o-méthoxyphénol, 2-hydroxyanisole, o-hydroxyanisole, méthylcatéchol ;
 le 3-méthoxyphénol, également appelé m-méthoxyphénol, 3-hydroxyanisole, m-hydroxyanisole, m-gaïacol, résorcinol monométhyl éther ;
 le méquinol, également appelé 4-méthoxyphénol, p-méthoxyphénol, 4-hydroxyanisole, p-hydroxyanisole, p-gaïacol.

Phénol
Éther de phénol